Alb o ALB puede referirse a:
 Alb (Sur), afluente del Rin en la Selva Negra Meridional.
 Alb (Norte), afluente del Rin en la Selva Negra Septentrional.
 Alasbarricadas.org, por su abreviatura en jerga de Internet.
 Albania, por su código ISO 3166-1.
 Idioma albanés, por su código ISO 639.
 Johannes Baptista von Albertini, por su abreviatura de autor botánico Alb.
 Batallón Abraham Lincoln, por su sigla en inglés.
 El río Crişul Alb.

Siglas